Espintar d'Heraclea, poeta tràgic grec 
 Espintar de Corint, arquitecte grec
 Espintar (filòsof), alumne de Sòcrates.